Гарет има више значења:
 Округ Гарет (Мериленд)
 Гарет (Вашингтон)
 Гарет (Тексас)
 Гарет (Илиноис)
 Гарет (Индијана)
 Гарет (Пенсилванија)